La Beta Ethniki 1995-1996 è la 37ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1996-1997
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1996-1997

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1995
Calcio nel 1996